Torchwood, TV serija
 Torchwood, prve dvije sezone istoimene TV serije
 Torchwood: Children of Earth,  treća sezona istoimene TV serije
 Torchwood: Miracle Day, četvrta sezona istoimene TV serije
 Institut Torchwood, izmišljeni institut koji se pojavljuje u TV seriji Doctor Who, i glavno je mjesto radnje TV serije Torchwood